Надія Петрова і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але Навратілова завершила професійну кар'єру 10 вересня 2006 року. 
Петрова грала в парі зі Світланою Кузнецовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Наталі Деші і Сунь Тяньтянь.

Катарина Среботнік і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі пару Кара Блек і Лізель Губер з рахунком 6–4, 2–6, 10–5.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Doubles Draw 

Rogers Cup 2007